Льоп () — фамилия. Известные носители:

 Льоп, Пилар (род. 1973) — испанский политик.
 Льоп, Хуан Мануэль (род. 1963) — аргентинский футболист.
 Бру Льоп, Росер (1923—2021) — чилийская  художница и гравёр испанского происхождения.

См. также 
 Льопис